

Майськ — село, Каргасоцький район, Томська область
 Майськ — присілок, Татишлинський район, Башкортостан